Cookson ist der Familienname folgender Personen: 
 Brian Cookson (* 1951), britischer Sportfunktionär
 Catherine Cookson (1906–1998), englische Autorin 
 Isaac Thomas Cookson (* 1817; † 1881), neuseeländischer unabhängiger Politiker.
 Isabel Clifton Cookson (1893–1973), australische Paläobotanikerin
 Rob Cookson (* 1961), kanadischer Eishockeytrainer
 Samuel Cookson (1891–1974), walisischer Fußballspieler 
 Sophie Cookson (* 1990), englische Film- und Theaterschauspielerin